Alcoutim (gemeente)
 Alcoutim (freguesia)